Alex Davani – calciatore papuano
 Ali Davani – accademico iraniano
 Jalal al-Din Davani – teologo, filosofo e giurista persiano
 Pirouz Davani – attivista iraniano
 Reginald Davani – calciatore papuano